Alho ist der Familienname folgender Personen:
 Arja Alho (* 1954), finnische Politikerin, Parlamentsmitglied
 Johan Alho (1907–1982), finnischer Fußballspieler und -schiedsrichter, siehe Olympische Winterspiele 1952/Bandy als Bandyschiedsrichter
 Kirsti Alho (* ≈1962), finnische Jazzmusikerin
 Nikolai Alho (* 1993), finnischer Fußballspieler
 Olli Alho (1919–2005), finnischer Hürdenläufer, siehe Olympische Sommerspiele 1952/Teilnehmer (Finnland)
 Paulo Alho (* 1980), portugiesischer Rennfahrer
 Taru Alho (* 1985), finnische Volleyballspielerin

Alhó steht für:
 ungarischer Ortsname von Markt Allhau, Burgenland, Österreich

ALHO steht für:
 ALHO Unternehmensgruppe, deutsches Bauunternehmen